Köllner ist der Familienname folgender Personen:

 Carla Köllner (* 1993), deutsche Jazzmusikerin
 Christian Köllner (* 1990), deutscher Eishockeyspieler
 Conrad Köllner (* um 1947), österreichischer Tischtennisspieler
 Eberhard Köllner (* 1939), deutscher Kosmonautenanwärter
 Eduard Köllner (1839–1891), deutscher Komponist 
 Erhard Köllner (* 1950), deutscher Erziehungswissenschaftler, Sexologe und Psychotherapeut
 Fritz Köllner (1904–1986), deutscher SA-Brigadeführer
 Georg Paul Köllner (1902–1971), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Hans Fritz Köllner (1896–1976), deutscher Regisseur 
 Johann Friedrich Christian Köllner (1733–1809), Hofgärtner und nassauisch-saarbrückener Gartendirektor 
 Johann Friedrich Köllner (1764–1853), deutscher Pfarrer, Historiker und Politiker
 Karl Köllner (1790–1853), deutscher Sozialpädagoge und Pietist
 Lutz Köllner (1928–1992), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Marita Köllner (* 1958), deutsche Sängerin und Moderatorin
 Maximilian Köllner (* 1991), österreichischer Politiker
 Michael Köllner (* 1969), deutscher Fußballtrainer
 Patrick Köllner (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler
 Simon Köllner (vor 1900–1919), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Stefan Köllner (* 1984), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Ursula Köllner (1920–1995), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Heinrich Eduard Köllner (1806–1894), deutscher evangelischer Theologe 
 Wilhelm Matthäus Elias Köllner (1760–1835), deutscher Geistlicher

Siehe auch:
 Kölner
 Koellner